Маринко Петровић се може односити на:

 Маринко Петровић, пиротски војвода из времена Првог српског устанка.
 Маринко Петровић (брат вождa Карађорђa)